

Architettura 
 Colombaro – sinonimo di colombario
 Colombaro – sinonimo di colombaia

Geografia 
 Colombaro – frazione del comune italiano di Formigine, provincia di Modena
 Colombaro – frazione del comune italiano di Corte Franca, provincia di Brescia
 Colombaro dei Rossi – frazione del comune italiano di Saluzzo, provincia di Cuneo
 Colombaro – frazione del comune italiano di San Sebastiano da Po, provincia di Torino
 Il Colombaro – località di Cunettone, frazione del comune italiano di Salò, provincia di Brescia